

Patronyme 

 Adelbert Lebarbier de Tinan (1803-1876), vice-amiral français ;
 Arnaud Le Barbier de Blignières, en religion Bruno de Blignières (né en 1952), prêtre catholique ;
 Élise Le Barbier (1776-1842), peintre française ;
 Ernest Le Barbier de Blignières (1834-1900), inspecteur général des finances, préfet des Vosges, ministre des Travaux publics en Égypte ; 
 Gonzague Le Barbier de Blignières (né en 1956), banquier et homme d'affaires français ;
 Hervé Le Barbier de Blignières (1914-1989), officier français, chef d’état-major de l’OAS ;
 Hugues Le Barbier de Blignières (né en 1947), dit Hugues Kéraly, professeur de philosophie, écrivain catholique ;
 Jean Le Barbier de Tinan (1874-1898), dit Jean de Tinan, romancier et chroniqueur français ;
 Jean-Jacques Le Barbier dit Le Barbier l’Aîné (1738-1826), écrivain, illustrateur et peintre d’histoire français ;
 Jean-Louis Le Barbier dit Le Barbier jeune (1743-18--), écrivain et peintre français ;
 Jean-Marie Le Barbier de Tinan (1771-1831), baron de Tinan, intendant militaire ;
 Louis Le Barbier ( ? - 1641), secrétaire du roi, il a été le premier promoteur immobilier de Paris en réaménageant sur la rive gauche de la Seine le Pré-aux-Clercs et les terrains de la reine Margot avec la construction du pont Rouge, et, en rive droite, en construisant l'enceinte des Fossés Jaunes et en réaménageant les terrains libérés depuis l'enceinte de Charles V, autour du Palais Cardinal ;
 Louis Le Barbier (1862-1934), avocat, journaliste, explorateur, écrivain, administrateur de sociétés ;
 Olivier Le Barbier de Blignières, en religion Louis-Marie de Blignières (né en 1949), religieux catholique français ;
 Théodose Le Barbier de Tinan (1738-1791), président du directoire du district de Strasbourg.

Voir aussi 
Voir les patronymes proches :
 
 Le Barbier de Blignières
 

Voir aussi :